YYL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lynn Lake (Manitoba) (Canada)